Фаррелл () — фамилия ирландского происхождения.

Известные носители 
 Фаррелл, Айлин (1920—2002) — американская певица (сопрано).
 Фаррелл, Анджела (род. 1952) — ирландская певица.
 Фаррелл, Бобби (1949—2010) — диджей, танцор, бэк-вокалист, участник группы Boney M.
 Фаррелл, Гленда (1904—1971) — американская актриса.
 Фаррелл, Дермот Пий (род. 1954) — ирландский прелат.
 Фаррелл, Джо (1937—1986) — американский джазовый флейтист и саксофонист
 Фаррелл, Джон (1826—1865) — сержант британской армии, кавалер Креста Виктории.
 Фаррелл, Дьюк (1866—1925) — американский бейсболист.
 Фаррелл, Дэвид Майкл (род. 1977) — бас-гитарист американской группы Linkin Park.
 Фаррелл, Занилья (род. 1983) — нидерландская исполнительница хип-хопа.
 Фаррелл, Колин (род. 1976) — ирландский киноактёр.
 Фаррелл, Кэтрин (1857—1951) — американская художница.
 Фаррелл, Майк (род. 1939) — американский киноактёр.
 Фаррелл, Майред (1957—1989) — деятельница Ирландской республиканской армии.
 
 Фаррелл, Николас (род. 1955) — английский актёр.
 Фаррелл, Перри (род. 1959) — американский певец, фронтмен рок-группы Jane’s Addiction.
 Фаррелл, Сьюзен (род. 1945) — американская балерина и балетный педагог.
 Фаррелл, Терри (род. 1963) — американская актриса и модель.
 Фаррелл, Чарльз (1901—1990) — американский актёр немого и раннего звукового кино.
 Фаррелл, Эвелин (род. 1960) — антильская и арубская легкоатлетка.
 Фаррелл, Эндрю (род. 1992) — американский футболист.
 Тэйлор-Фаррелл, Истон — политик, премьер - министр Монтсеррата.

См. также 
 Фаррелл, или Уильямс, Фаррелл (род. 1973) — американский певец, рэпер, композитор.